Глухой палатальный носовой согласный-согласный звук,используемый в некоторых разговорных языках.Этот согласный звук встречается в качестве фонемы в разных частях планеты.

Свойства 
 Его манера артикуляции окклюзионная, что означает, что он производится путем блокирования воздушного потока в голосовом тракте. Поскольку согласный также является носовым, заблокированный поток воздуха перенаправляется через нос.
 Его место сочленения небное, что означает, что он сочленяется со средней или задней частью языка, поднятой к твердому небу.
 Его фонация безгласна, что означает, что она производится без колебаний голосовых связок.
 Это носовой согласный, который означает, что воздух может выходить через нос либо исключительно (носовые остановки), либо в дополнение ко рту.
 Это центральный согласный, что означает, что он производится путем направления воздушного потока вдоль центра языка, а не по бокам.
 Механизм воздушного потока является пульмоническим, что означает, что он артикулируется путем выталкивания воздуха исключительно легкими и диафрагмой, как и в большинстве звуков.

Транскрипция 
В международном фонетическом алфавите используются всего лишь один символ, чтобы отображать этот звук: ɲ̊.

Примеры 

Носовые согласные
Палатальные согласные